Pontelungo è il nome di alcune località italiane:
 Pontelungo, frazione di Vidigulfo, in provincia di Pavia
 Pontelungo, frazione di Pistoia

Altro 
 Pontelungo, ponte romano di Albenga
 Pontelungo, ponte di Bologna